Шандор Векерле (; ,  — , Будапешт) — венгерский государственный деятель.

Биография 
Александр (Шандор) Векерле родился в городе Мор, в семье дунайских швабов. С 1886 года — член палаты депутатов; при преобразовании кабинета Тиссы в 1889 году Векерле занял пост министра финансов, который он сохранил и в новом кабинете Сапари. Ему удалось ввести некоторые реформы в венгерских финансах, как, например, реформу акциза на спиртные напитки, улучшение в управлении государственным имуществом, так что в 1890 году он мог представить палате государственную роспись без дефицита.

После выхода в отставку Сапари (ноябрь 1892 года), Векерле сформировал свой кабинет и, несмотря на оппозицию клерикалов и части либералов в палате депутатов и ещё более в палате магнатов, провел церковно-политические законы (гражданский брак и др.). В декабре 1894 года вышел в отставку. Его министерство («великое министерство») занимает в истории Венгрии особенное место, как правительство последовательно либеральное или радикальное не в смысле венгерской либеральной партии, а в общеевропейском смысле слова.

С тех пор пор Векерле ещё дважды был премьер-министром Венгрии.

В период Венгерской советской республики Векерле был посажен в тюрьму как заложник.

Литература

Примечания 

Премьер-министры Венгрии
Министры финансов Венгрии
Министры гонведа Транслейтании
Юристы Венгрии
Почётные граждане Эстергома
Почётные граждане Мишкольца